Трохівка (рос. Троховка) — річка в Україні, у Звягельському районі Житомирської області. Права притока Церему, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки  приблизно 4,03 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 3,79 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,07. Річка формується декількома безіменними струмками і повністю каналізована.

Розташування 
Бере початок на північно-східній околиці села Маковиці. Тече переважно на північний захід через урочище Калинівку і на південно-східній околиці Таращанки впадає у річку Церем, ліву притоку Случі.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Городище.

Цікавий факт 
 Біля витоку річки на південно-східній стороні на відстані приблизно 2,32 км проходить автошлях  (автомобільний шлях міжнародного значення на території України, Київ — Чоп (державний кордон з Угорщиною).

Примітки

Посилання 

  
Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Новоград-Волинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці